Długołęka (gromada w powiecie monieckim)
 Długołęka (gromada w powiecie oleśnickim)